14-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 8 по 15 августа 1981 года в Санту-Андре (Бразилия) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 8 августа: Перу — Парагвай 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); Аргентина — Чили 3:1 (15:17, 15:6, 15:8, 15:4); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:2, 15:2, 15:3).
 9 августа: Парагвай — Уругвай 3:0 (16:14, 15:12, 15:13); Бразилия — Чили 3:0 (15:7, 15:7, 15:5).
 10 августа: Перу — Аргентина 3:0 (15:8, 15:2, 15:2).
 11 августа: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:0, 15:0, 15:0); Аргентина — Уругвай 3:1 (9:15, 15:4, 15:7, 15:10).
 12 августа: Перу — Чили 3:0 (15:3, 15:0, 15:2).
 13 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:2, 15:1, 15:8).
 14 августа: Парагвай — Чили 3:1 (15:12, 15:8, 13:15, 15:8); Перу — Уругвай 3:0 (15:1, 15:2, 15:0).
 15 августа: Чили — Уругвай 3:-; Аргентина — Парагвай 3:-; Бразилия — Перу 3:2 (8:15, 15:10, 15:11, 8:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Денизе Порто Маттиоли, Дулсе Томпсон ди Карвальо, Элга Йоланда Кордал Сассо, Сандра Мария Лима Саруаги, Силвия Регина Монтанарини, Фернанда Эмерик да Силва, Элоиза Элена Сантус Руз, Регина Перейра ди Мендонса Очоа, Селия Регина Оливейра Гарритано, Марта Апаресида Перейра да Силва, Изабел Баррозо, Ана Лусия Жаклин. Тренер — Энио Фигередо.

 : Тереса Нуньес, Ракель Эльса Чумпитас, Ана Сесилия Каррильо, Сесилия Роксана Тайт, Сильвия Леон, Клара, Джина Торреальва, Кармен Пиментель, Денисе Фахардо, Роса Гарсия, Маргарита Дельгадо. Тренер — Пак Ман Бок. 

 : Андреа, Патрисия, Вероника, Габриэла, Нора, Марина, Вивиана, Сильвия Марина, Мария Ирис, Сильвия Рут. Тренер — Карлос Пиккарелли.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1981 год в волейболе